Narita (成田) je grad u Japanu u prefekturi Chiba. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 121.139 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 121.139 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu